BN, Bn eller bn kan avse:

 BN – en finsk bluestidskrift, se Blues News
 BN – en kemisk förening, se Bornitrid
 Bn – en kemisk funktionell grupp, se Bensylgrupp
 BN – landskoden för Brunei
 .bn - internationell toppdomän för Brunei
 bn – ISO 639-2-språkkoden för bengali
 Bn (järnvägsvagn) – en typ av järnvägsvagn